William Annesley kan syfta på:

* William Annesley, 1:e viscount Glerawly (omkring 1710–1770), irländsk politiker
 William Annesley, 3:e earl Annesley (1772–1838), brittisk politiker
 William Annesley, 4:e earl Annesley (1830–1874), brittisk politiker